Аквитания ():

 Аквитания (римская провинция) — древнеримская провинция.
 Аквитания (королевство) — королевство, существовавшее на юге современной Франции в VI—IX веках.
 Аквитания (регион) — исторический регион на юго-западе Франции.
 Герцогство Аквитания — герцогство в средневековой Франции.
 (387) Аквитания — астероид, открытый в 1894 году.
 Аквитания (лайнер) — британский пассажирский лайнер.